A Bukaresti Magyar Diákszövetség (BMDSZ, románul Uniunea Studentilor Maghiari din Bucuresti) küldetése a bukaresti magyar diákok összefogása, informálása. Ezen felül a szövetség helyet ad képzéseknek, rendezvényeknek, tudományos és szórakoztató tevékenységeknek. A BMDSZ az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) tagszervezete.

A BMDSZ minden évben számos szórakoztató eseménnyel várja a román fővárosban tanuló magyar diákokat. A hagyományos bulikon és játékesteken kívül minden évben megrendezésre kerül a gólyabál, gólyakirándulás, aktív filmklub működik a diákszövetségben, de számtalan egyéb kulturális eseményt is szerveznek.

Elérhetőségek 

Központi iroda: Bukarest, 5-ös körzet, Natiunilor Unite Sugárút, 6 szám, 050121

Székhely: Bukarest, 1-es körzet, Ioan Zalomit utca, 6 szám, 030167

E-mail: office@bmdsz.ro

Facebook: https://www.facebook.com/bmdsz/

Romániai magyar szervezetek